Hutstock ist der Name folgender Orte:

 Hutstock (Gemeinde Andorf), Ortschaft von Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Hutstock (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortsteil von Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Huetstock, Berg zwischen Melchtal und Engelbergertal, Schweiz